

Geografia 
 Ciane – fiume siciliano
 Fonte Ciane – fonte dell'omonimo fiume
 Ciane (Licia) – antica città della Licia

Mitologia greca 
 Ciane – figlia di Cianippo
 Ciane – figlia di Liparo
 Ciane – ninfa di Siracusa

Altro 

 Ciane – nuotatrice greca antica